Mai Lin, nascida em 22 de junho de 1953 em Oakland, Califórnia, Estados Unidos, é uma ex-atriz de filmes pornográficos e modelo erótica.

Biografia 
Descendente de chineses, iniciou sua carreira no cinema pornô em 1977. Trabalhou em vários filmes adultos até o ano de 1992. Ela também era conhecida como Miko Moto, Mai-Lin, Mai Lynn, May Lin, Mailin, Miki Moto, Mai Tai e Lily Wong.

Em 2005, Mai Lin foi introduzida no Hall of Fame da AVN. No mesmo ano, ela também foi introduzida no Legends of Erotica Hall of Fame. E em 2007, foi incluída no Hall of Fame da XRCO.

IMDB
IAFD

Atrizes pornográficas dos Estados Unidos
Atores pornográficos da Ásia
Modelos eróticas
Norte-americanos de ascendência chinesa
Naturais de Oakland (Califórnia)